

События 
 Консулы Маний Ацилий Фаустин и Авл Триарий Руфин.
 210—227 — Царь Боспора Рескупорид III. Присоединяет тавроскифов.
 Борьба завершилась образованием трёх царств. Военачальники Цао Цао, Лю Бэй и Сунь Цюань (Цзянь) поделили между собой территорию Китая.

Родились 
 Дексипп (историк), афинский историк III века.
 Жуань Цзи, китайский поэт.
 Квинт Фабий Клодий Агриппиан Цельсин, политический и государственный деятель эпохи Римской империи.
 Сульпиция Дриантилла, жена римского узурпатора Регалиана.

Скончались 
 Марк Минуций Феликс, раннехристианский апологет, римский адвокат.
 Савромат II, царь Боспорского государства.
 Чжоу Юй, известный военачальник эпохи Троецарствия.

См. также